69-й выпуск  Париж — Ницца — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Франции. Гонка прошла с 6 по 13 марта 2011 года в рамках Мирового тура UCI 2011.

Победу в гонке одержал представитель команды  немецкий велогонщик Тони Мартин, который надел жёлтую майку лидера после победы в индивидуальной гонке на время с раздельным стартом на шестом этапе, ставшем решающим в борьбе за лидерство в генеральной классификации. Второе место с отставанием в 36 секунд занял победитель пятого этапа немецкий велогонщик Андреас Клёден, представлявший команду , представитель команды  британец Брэдли Уиггинс, отставший от Мартина на 41 секунду, занял третье место на подиуме.

Эстонец Рейн Таарамяэ, представлявший команду , выиграл белую майку лучшего молодого гонщика. Представитель  австралиец Хайнрих Хаусслер завоевал зелёную майку лучшего спринтера. Гонщик  француз Реми Пориоль выиграл майку короля горной классификации. Победу в командной классификации одержала американская команда .

Участники 
В гонке приняло участие 22 команды. Автоматически приглашения на гонку получили 18 команд категории UCI ProTeam. Также организаторами были предоставлены специальные приглашения (уайлд-кард) для  4 проконтинентальных команд. Каждая команда состояла из 8 человек. Всего на старт вышло 176 гонщиков. До финиша в Ницце доехали 89 спортсменов.

Маршрут 
Гонка состояла из 8 этапов общей протяженностью 1305,5 километра. Старт соревнования находился в Удане , а финиш — в Ницце.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Этап 8

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Париж — Ницца 2011 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2011 год в велоспорте
Спорт во Франции в 2011 году
Март 2011 года